234 puede hacer referencia a:

 Los años
 234
 234 a. C.
 1234
 2234

 Otros
 (234) Bárbara, un asteroide.
 NGC 234, una galaxia.
 Ruta 234, página de desambiguación con diferentes rutas y carreteras.
 Arado Ar 234, avión alemán.
 U-234, submarino alemán.
 Para el número 234, véase Anexo:Números y Números naturales.